Șcheia (Iași) ;
 Șcheia (Suceava) ;